Only an Iceman – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 Only an Iceman – film del 1914 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France